Grapefruit – libro di Yōko Ono del 1964
Grapefruit – album di Maaya Sakamoto del 1997